Хіракі Ріка — японська тенісистка
Хіракі Рюдзо — японський футболіст